Hay cuatro diócesis históricas con el nombre de Santiago en la Iglesia católica que en su momento antes de ascender a archidiócesis metropolitana, eran Obispos de Santiago: 

Y en la actualidad hay cuatro ordinarios de las siguientes diócesis de rito latino:

 Obispo de Santiago de Cabo Verde

 Obispo de Santiago del Estero, en la Argentina.

 Obispo de Santiago de María, en El Salvador.
 
 Obispo de Santiago de Veraguas, en el Panamá.